Quint Minuci Terme (cònsol)
 Quint Minuci Terme (propretor 51 aC)